Steshenko steht für:
 Aida Steshenko (* 1968), turkmenische Tischtennisspielerin
 (2238) Steshenko, Asteroid des äußeren Hauptgürtels